Bílá věž je věž v Hradci Králové, která se stala dominantou tohoto města. Stojí v jeho samotném centru, na jihozápadní straně Velkého náměstí (ulice Franušova, č. p. 1) v nadmořské výšce 244 m nad mořem. V sousedství se nachází katedrála svatého Ducha a přímo na věž navazuje kaple svatého Klimenta. Jedná se o 72 m vysokou renesanční věž, která se začala stavět v roce 1574 z milodarů měšťanů, na kterou vede 226 schodů. Stavebním materiálem se stal hořický pískovec. V roce 1579 byla postavena čtyři patra. V roce 1580 bylo postaveno páté patro na hodiny a ochoz se světničkou pro hlásného v šestém patře. Kvůli nedostatku finančních prostředků byla tehdy věž jen provizorně zastřešena. Krov věže byl dokončen v roce 1585 (od Jiřího Vzteklého), na něm měděná báň zakončená pozlacenou hvězdou. V roce 1596 byl Pekařem z Pardubic pobíjen krov bílým plechem. 

Někdejší orloj postupem času sešel a v roce 1829 byl nahrazen novými hodinami od Božka z Prahy.

Zvon Augustin 
Dne 22. května 1581, sedm let od začátku výstavby věže, byl do jejích útrob zavěšen zvon Augustin, který vznikl již v roce 1509. Je 169 cm vysoký, má 2,06 m v průměru a podle turistického webu cokolivokoli.cz váží 9 801,05 kg. Zvonař a kampanolog Petr Rudolf Manoušek, který zvon restauroval, i oficiální stránky věže uvádějí hmotnost 8000 kg. Jde tak o třetí největší zvon v Česku a o druhý největší zvon v Čechách (po zvonu Zikmundovi z pražského chrámu sv. Víta). Z pozdější doby pocházejí i hodiny, které její stěny také zdobí.

Rekonstrukce 
Věž prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2014 a 2015 a byla doplněna novou předsíní, která zvítězila v Ceně Klubu Za starou Prahu za novou stavbu za rok 2016.  Ve věži se nachází také původní hodinový stroj Josefa Božka, unikátní skleněný model věže a moderní audiovizuální technologie, která při výstupu na věž přináší množství příležitostí pro zábavu i poučení.

Věž je otevřená návštěvníkům a zájemcům o denní i noční prohlídky, také je možné přijít na prohlídky za svítání. Z ochozů lze za dobré viditelnosti dohlédnout i na úpatí Krkonoš a Orlických hor.

Návštěvnost 
Věž byla pro rekonstrukci uzavřena od října 2013. Opět byla otevřena 23. května 2015. První rok po znovuotevření si věž prohlédlo přibližně 46 tisíc lidí.

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

Kulturní památky v Hradci Králové
Stavby v Hradci Králové
Historické věže a brány v Česku
Věže v Královéhradeckém kraji
Velké náměstí (Hradec Králové)